Der müde Theodor – film del 1918 diretto da Leo Peukert
Der müde Theodor – film del 1936 diretto da Veit Harlan
Der müde Theodor – film del 1957 diretto da Géza von Cziffra
Der müde Theodor – film tv del 1965 diretto da Erich Neureuther